Le volontarisme désigne :

 Volontarisme, courant de pensée philosophique ;
 Volontarisme, courant de pensée politique proche de l'anarcho-capitalisme.
 Volontarisme, courant de pensée dominant en droit international public
Volontarisme, attitude volontaire ou interventionnisme, surtout de la part d'hommes ou d'organismes politiques, acception la plus répandue du terme en France

Voir aussi 
 Volontariat